Brynäs IF (Brynäs Tigers) je hokejaški klub iz Gävlea u Švedskoj.

Osnovan je 1912. godine. 

Domaće sklizalište: 
Gavlerinken

Klupske boje: crvena, crna i žuta

Uspjesi 
švedsko hokejaško prvenstvo: 1964., 1966., 1967., 1968., 1970., 1971., 1972., 1976., 1977., 1980., 1993., 1999. i 2012.

Poznati igrači i treneri

Izvori

Vanjske poveznice 
Brynäs IF

Švedski klubovi hokeja na ledu